Miejscowości w USA:
 Minong – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Minong – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Minong (ang. Minong Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn